Лёгкие крейсера́ ти́па «Луи́джи Кадо́рна» — тип лёгких крейсеров итальянского флота времён Второй мировой войны. Всего построено 2 корабля: «Луиджи Кадорна» ( Luigi Cadorna), «Армандо Диас» (Armando Diaz). Являлись дальнейшим развитием лёгких крейсеров типа «Альберико да Барбиано». В военно-морской литературе классифицируются как тип «Кондоттьери В» (Condottieri B).

История создания 
Лёгкие крейсера типа «Луиджи Кадорна» строились по программе 1929—1930 годов как улучшенная версия «Кондоттьери A». Руководил работами по проектированию генерал-лейтенант Джузеппе Вьян. Перед конструкторами была поставлена задача устранить наиболее явные недостатки крейсеров типа «Альберико да Барбиано», без радикального изменения проекта. Ставились следующие цели:
 Улучшить остойчивость;
 Усилить бронирование;
 Увеличить прочность корпуса;
 Увеличить секторы обстрела универсальной артиллерии;
 Улучшить размещение авиационного компонента;
 Снизить высоту надстроек.

Конструкция

Служба 

«Луиджи Кадорна» был построен на верфи «Кантиери Риуннти делл Адриатико» в Триесте. В 1933—1936 годах нёс обычную службу в составе 2-й эскадры итальянского флота. В 1936—1937 годах крейсер действовал у берегов Испании, оказывая поддержку франкистам в ходе Гражданской войны в Испании. 5 мая 1938 года участвовал в демонстрации итальянского флота Бенито Муссолини и Адольфу Гитлеру. В апреле 1939 года «Луиджи Кадорна» принял участие в операции по захвату Албании.

Оценка проекта

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лёгкие крейсера типа «Луиджи Кадорна»